Heartbreaker (Led Zeppelin), een nummer uit 1969 van de Britse rockband Led Zeppelin
 Heartbreaker (album van Dionne Warwick), een album uit 1982 van de Amerikaanse zangeres Dionne Warwick
 Heartbreaker (nummer van Dionne Warwick), een nummer op bovengenoemd album
 Heartbreaker (BZN), een album uit 1986 van BZN
 Heartbreaker (Mariah Carey), een nummer uit 1999 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Heartbreaker (album van Ryan Adams), een muziekalbum uit 2000 van de Amerikaanse singer/songwriter Ryan Adams
 Heartbreaker (Michael Jackson), een nummer uit 2001 van de Amerikaanse popartiest Michael Jackson
 Heartbreaker (album van G-Dragon), een album uit 2009 van de Koreaanse zanger G-Dragon
 Heartbreaker (nummer van G-Dragon), een nummer op bovengenoemd album
 Heartbreaker (Natalia), een single uit 2009 van de Vlaamse zangeres Natalia
 Heartbreaker (Loïc Nottet), een single uit 2020 van de Belgische zanger Loïc Nottet
 "Heartbreaker" (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
 Heartbreakers (film uit 1984), een Amerikaanse dramafilm uit 1984 onder regie van Bobby Roth
 Heartbreakers (film uit 2001), een Amerikaanse romantische komediefilm uit 2001
 Heartbreakers (Tangerine Dream), een studioalbum uit 1985 van Tangerine Dream, soundtrack van de film uit 1984